L’information est une collection de données ou connaissance sur un sujet qui peut faire référence à :
 l'information, en informatique ;
 la théorie de l'information ;
 des renseignements.

Homonymie